|-
| 11801 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11802 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11803 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11804 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11805 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11806 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11807 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11808 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11809 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11810 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11811 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11812 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11813 - ||  || 3 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11814 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11815 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11816 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11817 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11818 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11819 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11820 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11821 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 11822 - || 1981 TK || 6 octombrie 1981 || Kleť || 
|-
| 11823 Christen || 1981 VF || 2 noiembrie 1981 || Anderson Mesa || 
|-
| 11824 Alpaidze ||  || 16 septembrie 1982 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 11825 - ||  || 16 octombrie 1982 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 11826 Yurijgromov ||  || 25 octombrie 1982 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 11827 Wasyuzan ||  || 14 noiembrie 1982 ||  || , 
|-
| 11828 Vargha || 1984 DZ || 26 februarie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11829 Tuvikene ||  || 4 martie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11830 Jessenius || 1984 JE || 2 mai 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 11831 - ||  || 28 septembrie 1984 || Anderson Mesa || 
|-
| 11832 Pustylnik ||  || 21 septembrie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11833 Dixon || 1985 RW || 13 septembrie 1985 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 11834 ||  || 7 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11835 ||  || 10 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11836 Eileen || 1986 CB || 5 februarie 1986 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 11837 - || 1986 GD || 2 aprilie 1986 ||  || 
|-
| 11838 - ||  || 1 august 1986 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 11839 ||  || 27 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11840 ||  || 28 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11841 - || 1986 VW || 3 noiembrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 11842 Kap'bos ||  || 22 ianuarie 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11843 ||  || 23 februarie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11844 Ostwald ||  || 22 august 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11845 || 1987 RZ || 12 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11846 Verminnen ||  || 21 septembrie 1987 ||  || E. W. Elst
|-
| 11847 Winckelmann ||  || 20 ianuarie 1988 ||  || F. Börngen
|-
| 11848 Paullouka ||  || 11 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11849 Fauvel ||  || 15 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11850 - ||  || 13 martie 1988 ||  || 
|-
| 11851 - ||  || 14 august 1988 || Palomar || Palomar
|-
| 11852 Shoumen || 1988 RD || 10 septembrie 1988 ||  || , 
|-
| 11853 Runge ||  || 7 septembrie 1988 ||  || F. Börngen
|-
| 11854 Ludwigrichter ||  || 8 septembrie 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 11855 Preller ||  || 8 septembrie 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 11856 Nicolabonev ||  || 11 septembrie 1988 ||  || 
|-
| 11857 ||  || 1 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11858 - ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 11859 - ||  || 16 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 11860 Uedasatoshi || 1988 UP || 16 octombrie 1988 ||  || K. Endate, 
|-
| 11861 - ||  || 10 noiembrie 1988 ||  || 
|-
| 11862 ||  || 7 decembrie 1988 ||  || 
|-
| 11863 - || 1989 EX || 8 martie 1989 ||  || , 
|-
| 11864 - ||  || 10 iulie 1989 || Palomar || 
|-
| 11865 - || 1989 SC || 23 septembrie 1989 || Kani || , 
|-
| 11866 ||  || 30 septembrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11867 - || 1989 TW || 4 octombrie 1989 || Toyota || K. Suzuki, 
|-
| 11868 Kleinrichert || 1989 TY || 2 octombrie 1989 ||  || R. P. Binzel
|-
| 11869 - ||  || 3 octombrie 1989 ||  || S. J. Bus
|-
| 11870 Sverige ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11871 Norge ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11872 || 1989 WR || 20 noiembrie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 11873 - ||  || 30 noiembrie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 11874 Gringauz ||  || 2 decembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11875 Rhône ||  || 28 decembrie 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 11876 Doncarpenter ||  || 2 martie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11877 ||  || 5 martie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11878 Hanamiyama || 1990 HJ || 18 aprilie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 11879 ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 11880 ||  || 24 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 11881 Mirstation ||  || 20 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11882 ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 11883 ||  || 15 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 11884 ||  || 8 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
|  || 1990 SS || 25 septembrie 1990 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 11886 Kraske ||  || 10 octombrie 1990 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
|  ||  || 14 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 11888 ||  || 19 octombrie 1990 ||  || 
|-
| 11889 ||  || 7 ianuarie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 11890 || 1991 FF || 18 martie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 11891 ||  || 20 martie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11892 ||  || 20 martie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11893 ||  || 20 martie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11894 - || 1991 GW || 3 aprilie 1991 ||  || 
|-
| 11895 Dehant ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11896 Camelbeeck ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11897 Lemaire ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11898 Dedeyn ||  || 10 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11899 Weill ||  || 9 aprilie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 11900 Spinoy ||  || 6 iunie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-